Лелогондо Масалеса (; родился , Мангквенг, ЮАР) — южноафриканский футболист, полузащитник. Ныне — свободный агент.

Биография 
Известный футбольный комментатор Баба Мтетва дал Лелогондо прозвище «Виейра», на его взгляд, из-за сходства с бывшим игроком сборной Франции. Также, Масалеса известен как «V12».

Лелогондо начал свою карьеру на высшем уровне в клубе «Платинум Старс», после обучения в АСЮДА («Африканская спортивная молодёжная академия развития»). Тем не менее, он сыграл за «диквену» только один раз, выйдя на замену. В 2010 году перешел в «Бидвест Витс», за который сыграл 26 матчей, прежде чем подписать трехлетний контракт с «Орландо Пайретс» в сентябре 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на whoscored.com

Футболисты ЮАР
Игроки ФК «Платинум Старс»
Игроки ФК «Бидвест Витс»
Игроки ФК «Орландо Пайретс»
Игроки ФК «Лариса»